Александр Климентьевич Ерёмин () — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт), гвардии капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 27 сентября 1921 года в с. Верхний Реутец, ныне Медвенского района Курской области, в семье крестьянина. Русский.

Раннее детство провел в родном селе, позже вместе с родителями переехал в город Курск.

В 1940 году, после окончания средней школы № 7, поступил в летное военное училище.

В Красной Армии — с 1940 года. В 1941 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу. В действующей армии — с сентября 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан Александр Ерёмин совершил 123 боевых вылета, из них на штурмовку оборонительных сооружений, техники и живой  железнодорожных эшелонов и автоколонн — 23, дальнобойных артиллерийских батарей, обстреливающих город Ленинград — 19, аэродромов 

12 февраля 1944 года его самолёт был сбит в районе города Нарва.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года командиру эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитану Ерёмину Александру Климентьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, а также медалью «За оборону Ленинграда».

Память 
 Именем Героя названа улица в Курске.
 На здании школы № 7, где учился Ерёмин, установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&5G0/67cf886b/index Ерёмин Александр Климентьевич].
 Ерёмин Александр Климентьевич.

Родившиеся в Медвенском районе
Выпускники Чугуевской школы пилотов
Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны